Apteropanorpa tasmanica  — вид бескрылых скорпионниц из семейства Apteropanorpidae Byers, 1965.

Распространение 
Остров Тасмания (Австралия).

Описание 
Длина около 6 мм. Бескрылые. Встречаются во мхах и на снежном покрове (отсюда и местное название: Tasmanian snow scorpionfly) в мае и сентябре. Сапрофаги, питаются мертвыми и разлагающимися насекомыми.

Систематика 
1 род и 4 вида. До последнего времени  был единственным представителем этого семейства и рода . В 1999 году Джордж Байерс и Дэвид Йетс описали второй близкий вид , а в 2007 Кристофер Палмер вместе с Труменом и Йетсом обнаружили ещё два вида:  и .

См. также 
 Ледничники

Примечания

Литература 
 Carpenter, F.M. 1941(1940). A new genus of Mecoptera from Tasmania. Papers and proceedings of the Royal Society of Tasmania, 1940: 51-53.
 Palmer, C.M.; Siebke, K. 2008. Cold hardiness of Apteropanorpa tasmanica Carpenter (Mecoptera: Apteropanorpidae). Journal of insect physiology, 54: 1148—1156.

Ссылки 
 Apteropanorpa tasmanica на Environment.gov.au

Скорпионницы
Эндемики Тасмании
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1941 году